Уильям де Браоз (около 1175—1210) — английский аристократ, лорд Брекнок, сын Уильяма де Браоза, 4-го лорда Брамбер, и Мод де Сен-Валери.

Биография 
Уильям де Браоз был старшим сыном одного из самых могущественных баронов Валлийской марки, пользовавшегося особым доверием у короля Джона Безземельного. В 1203—1204 гг. он участвовал в неудачной войне с французским королём Филиппом Августом на континенте. В последующие годы четвёртый барон Брамбер начал передавать сыну часть своих обширных владений, так что тот стал именоваться лордом Брекнок.

В 1208 году начался конфликт Браозов с королём. Поводом к нему стали неосторожные слова матери Уильяма о гибели Артура Бретонского. Король потребовал выдать ему Уильяма в качестве заложника, но Матильда де Браоз ему грубо отказала. Тогда Джон двинул войска в валлийские владения Браозов. Матильде и Уильяму пришлось бежать в Ирландию, где им дал убежище их зять Уолтер де Ласи. Король последовал с армией за ними (1210 год); тогда Уильям и его мать бежали в Шотландию, но были схвачены Дональдом, графом Каррика. Последний выдал их Джону. Уильяма и Матильду заключили в тюрьму (или в Виндзоре, или в замке Корф) и там, видимо, уморили голодом.

Семья 
Уильям де Браоз был женат на Мод де Клер, дочери Ричарда де Клера, 3-го графа Хартфорда. В этом браке родились:
 Джон де Браоз, 7-й барон Брамбер (1197/98 — 1232)
 Жиль де Браоз (умер около 1218)
 Филипп де Браоз (умер до 1220)
 Уолтер де Браоз (около 1206 1234)
 Гилберт де Браоз
 Ричард де Браоз
 Мод де Браоз; муж — Генри де Траси

Предки 

</center>

Браозы
Умершие от голода